Municipio Bolívar hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas

En Colombia 
 Bolívar (Valle del Cauca)

 En Estados Unidos 
 Municipio de Bolivar (Indiana), condado de Benton;
 Municipio de Bolivar (condado de Poinsett, Arkansas)
 Municipio de Bolivar (condado de Jefferson, Arkansas)

 Venezuela 
 Municipio Bolívar (Aragua)
 Municipio Simón Bolívar (Anzoátegui)
 Municipio Bolívar (Barinas)
 Municipio Bolívar (Falcón)
 Municipio Bolívar (Táchira)
 Municipio Bolívar (Trujillo)
 Municipio Bolívar (Monagas)
 Municipio Bolívar (miranda)
 Municipio Bolívar (Sucre)
 Municipio Bolívar (Yaracuy)
 Municipio Bolívar (Zulia)